Plusieurs navires ont porté le nom de Provence, d'après la région du même nom.

Civils 
 Le paquebot Provence, lancé en 1870 ;
 le paquebot La Provence, lancé en 1906 ; 
 le paquebot Provence, lancé en 1951 ;
 le ferry Provence, construit en 1974 ;
 le baliseur Provence, construit en 1990.

Militaires 
Plusieurs navires de la Marine française ont porté ce nom :
 la , un navire de ligne de 64 canons lancé en 1763 ;
 le , un vaisseau de 74 canons de classe Téméraire renommé Provence peu après son lancement en 1815, puis Alger en 1830 ;
 la , un brick à vapeur lancé en 1855 ;
 le , un cuirassé à coque en fer de classe Provence lancé en 1863 ;
 le ,  un cuirassé de la classe Bretagne lancé en 1913 ;
 la , une frégate de classe Aquitaine lancée en 2013.

Références

Nom de bateau de la Marine française